Koninklijke FC Diest is een Belgische voetbalclub uit Diest. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 41 en heeft wit-zwart als kleuren. De club speelde in zijn geschiedenis tweemaal enkele seizoenen in eerste klasse, maar zakte in het begin van de 21e eeuw weg tot in de provinciale reeksen. Sinds 2020 speelt KFC Diest in 3de nationale.

Geschiedenis
De club werd in op 24 september 1909 opgericht als Hooger Op Diest FC met zwart en wit als clubkleuren. De club sloot aan bij de UBSSA en kreeg later stamnummer 41. Diest speelde aanvankelijk in de provinciale kampioenschappen van Limburg. In 1921/22 pakte men daar de titel en ging men over naar tweede provinciale in Brabant. Daar werd de club in 1931/32 kampioen en mocht zo in 1932 enkele seizoen naar de nationale bevorderingsreeksen (toen derde klasse).Enkele bekende spelers waren speler-trainer Guillaume Mossoux (ex-RC Mechelen) en Laurent Van de Poel (ex-FC Malinois). In 1936 zakte men echter terug uit nationale. Op het eind van de Tweede Wereldoorlog kon de club nog enkele seizoenen in Bevordering spelen. In 1948 ging de club een fusie aan met Standaard Athletiek Diest. Deze club was opgericht in 1922 en aangesloten bij de Voetbalbond met stamnummer 230, maar was nooit hoger geraakt dan tweede provinciale. De fusieclub heette FC Diest en ging door met stamnummer 41. De club kreeg de koninklijke titel en ging KFC Diest heten in 1953.

Begin jaren 50 maakt KFC Diest een sterke opgang. In 1954 bereikte de club weer de nationale bevorderingsreeksen (ondertussen de vierde klasse). Twee seizoenen later, in 1956, won men zijn reeks en promoveerde men naar derde klasse. Daar speelde Diest onmiddellijk kampioen en in 1957 ging de club zo voor het eerst van start in tweede klasse. Na een moeilijk eerste seizoen draaide de club mee in de subtop en pakte er in 1961 de titel. Diest mocht zo voor het eerst naar de hoogste afdeling, de eerste klasse. De club kende zijn beste resultaat in 1964, met een zevende plaats. Ook in de Beker van België haalde Diest goede resultaten. De club speelde op 14 mei 1964 de finale tegen AA Gent. In de 91e minuut stond Diest nog 1-2 voor maar verloor uiteindelijk in de verlengingen met 4-2. Het seizoen erop degradeerde de club echter opnieuw naar tweede. In 1970 pakte men daar opnieuw de titel en zo kon Diest nog vijf seizoenen terugkeren naar eerste klasse, tot men in 1975 uiteindelijk definitief degradeerde naar tweede. Aan het einde van het seizoen 1986/87 zakte de club voor het eerst naar derde klasse, doch dat verblijf bleef beperkt tot één jaar dankzij een fusie in de zomer van 1988 met FC Assent.

FC Assent was opgericht in 1974 op initiatief van Marcel Theunis en was aangesloten bij de Belgische Voetbalbond met stamnummer 8091. Assent was in 1986, in ongeveer tien jaar tijd, opgeklommen tot in tweede klasse, maar de publieke belangstelling voor de club op de Mierenberg bleef gering. De fusieclub speelde verder als Koninklijke Tesamen Hogerop Diest, afgekort KTH Diest met het stamnummer 41 van KFC Diest. Niet toevallig vormden de letters TH ook het logo van het bedrijf van Marcel Theunis. Door de fusie werd rood toegevoegd aan de clubkleuren en zo speelde de club verder en dit in tweede klasse tot halverwege de jaren 90.

In 1996 zakte KTH Diest naar derde klasse. Na het jaar 2000 viel de club verder terug. In 2002 zakte de club naar vierde klasse, in 2005 viel de club weg uit de nationale reeksen en zakte naar eerste provinciale. Zowel sportief als financieel kende de club grote moeilijkheden. De stad Diest had al het stedelijk sportstadion de Warande overgenomen en ook het trainingscentrum Berkenhof had de club moeten verkopen. Diest stond in 2005/06 afgetekend op een laatste plaats en had te veel schulden gemaakt. In maart 2006 ging Diest dan in vereffening. Naast de aankomende sportieve degradatie betekende dit voor de club nog een extra degradatie, naar derde provinciale. De club nam opnieuw de oude naam, KFC Diest aan en ging terug voor de oorspronkelijke clubkleuren, namelijk zwart en wit. In 2009 werd de club met lengten voorsprong kampioen. KFC won 28 van de 30 wedstrijden en verloor geen enkele keer. Ook het seizoen nadien kon een nieuwe promotie naar eerste provinciale via de eindronde afgedwongen worden. In het seizoen 2019/20 kroonde KFC Diest zich als kampioen van de eerste provinciale en promoveerde het na twee jaar provinciaal voetbal terug naar de nationale reeksen.

Erelijst
 Beker van België
 Finalist (1): 1963/64

 Tweede Klasse
 Winnaar (2): 1960/61, 1969/70

 Derde Klasse
 Winnaar (1): 1956/57

 Vierde Klasse
 Winnaar (1): 1955/56

Resultaten

Bekende (oud-)spelers
 Jef Van Camp
 René Carmans
 John de Bever
 Jos Heyligen
 Ariël Jacobs
 Kenneth Van Goethem
 Antonio Stankov
 Timmy Simons
 Bruno Versavel
 Patrick Versavel
 Eddy Voordeckers
 Ton Wouters
 Doğan Gölpek
 Guus Hupperts
 Rubenilson dos Santos da Rocha
 Jordie Briels
 David Habarugira
 Paolo Sabak

Externe link
 Officiële website

Diest
Sport in Diest
Sportvereniging in Vlaams-Brabant